Моурек — фамилия чешского происхождения. Известные носители:

  — чешский футболист.
  — чешский филолог, профессор.

Примечания